Малый Полюг — река в Вологодской области России, протекает по территории Бабушкинского района. Устье реки находится в 27 км от устья Старой Тотьмы по левому берегу. Длина реки составляет 15 км. На реке расположена деревня Починок (Демьяновское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000008619.

Примечания 

Бассейн Старой Тотьмы
Реки Бабушкинского района Вологодской области